Morro do Sape kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Morro do Sapé, kulle, Santa Catarina, Palhoça, 
 Morro do Sapê, kulle, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar